Вале́рий Зедович Авдыш () — советский футболист, защитник; советский и украинский футбольный арбитр. Арбитр ФИФА.

Биография 
Завершив игровую карьеру, вернулся в Симферополь, где по рекомендации Георгия Ильякова стал обслуживать матчи местного чемпионата. Очень скоро уже дебютировал в профессиональном футболе. Судил матчи первенства УССР среди команд второй лиги. Работал главным арбитром на трёх матчах высшей лиги СССР (1991). С 1992 года работал арбитром или ассистентом арбитров чемпионата Украины по футболу (высший дивизион). В 1994 году назван «Лучшим арбитром Украины». Арбитр национальной категории и арбитр ФИФА. В первенствах СССР и Украины провёл 171 матч и 79 игр в качестве ассистента арбитра. Почти 20 лет возглавлял республиканскую федерацию футбола Крыма. Стал учредителем турнира памяти Виктора Юрковского в Алуште в 1995 году. Подготовил несколько известных футбольных рефери (Владимир Сиренко, Юрий Вакс, Анатолий Жабченко, Денис Шудрик, Юрий Волков). Работает в Крымском футбольном союзе.

Семья 
Младший брат футбольного функционера и тренера Заи Авдыша.

Ссылки 
 Сегодня 70-летний юбилей отмечает Валерий Авдыш!

Футболисты СССР
Игроки ФК «Верес»
Игроки ФК «Вулкан»
Игроки ФК «Полесье» Житомир
Игроки ФК «Спартак» Ивано-Франковск
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Турбина» Набережные Челны
Футбольные судьи СССР
Футбольные судьи Украины